Història militar:
 1410: Batalla entre el Regne de Polònia i el Gran Ducat de Lituània contra l'Orde Teutònic, també coneguda com a batalla de Grünwald; vegeu «Batalla de Grünwald».
 1914: Batalla entre l'imperi Rus i l'imperi Alemany durant la Primera Guerra Mundial; vegeu «Batalla de Tannenberg (1914)».